Fortuna Magdeburg ist der Name folgender Sportvereine
 FV Fortuna Magdeburg, Fußballverein aus Magdeburg (1911–1945)
 SV Fortuna Magdeburg, Fußballverein aus Magdeburg (ab 1990)